Сан Естебан има више значења:

 Сан Естебан (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Естебан (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Естебан (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Естебан (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Естебан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Естебан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Естебан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Естебан (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Естебан (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Естебан (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Естебан (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Естебан (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Естебан (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Естебан (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Естебан (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Естебан (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Естебан, Сан Мигел Татепоско (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Естебан, Сан Мигел Тлаиспан (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Естебан, Ехидо Санта Круз (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Естебан (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Естебан (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Естебан, Ехидо Конститујентес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Естебан (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Естебан (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Естебан (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Естебан (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан, Ранчо (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Естебан (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику